The Conjuring Universe (en Espanya Universo Expediente Warren o Warrenverso y en Hispanoamérica, Universo cinematográfico de El Conjuro) és un conjunt de pel·lícules de terror, distribuides per la divisió New Line Cinema de Warner Bros Pictures. Les pel·lícules mostran diversos casos reals amb punts de ficció viscuts pel matrimoni d'Ed i Lorraine Warren, dos cercadors paranormals reconeguts a partir dels anys 50. La trama principal de la saga The Conjuring, és basa en l'ajuda que ofereix la parella a víctimes que es troben davant d'experiéncies paranormals, normalment portades per espíritus demoníacs. Mentres que els spin-off que l'envolten, tracten els orígens d'algunes entitats que la parella va trobar.

La història de la sèrie principal es relatada en tres pel·lícules : The Conjuring (2013), The Conjuring 2: El cas Endfield (2016) i The Conjuring: The Devil MAde Me Do It (2021). Les dos primeres dirigides per James Wan i la trecera per Michael Chaves. També, la franquicia inclou un conjunt de  sis pel·lícules més enllaçades entre si:  Annabelle (2014), Annabelle: Creation (2017), Annabelle Comes Home (2019), The Curse of La Llorona (2019), La monja (2018) i properament, La monja 2 (2023). Totes van ser aclamades i rebudes positivament pel públic, fomentant la creació d'una darrere l'altre.

Pel·lícules